Sinonimo di abitacolo
Abitacolo (aeronautica)
Abitacolo (automobile)
 Cabina per fototessera
 cabina elettrica
 cabina telefonica